Сказки братьев Гримм:
 Сказки братьев Гримм — сборник сказок, опубликованный в 1812 году.
 Сказки братьев Гримм — японский аниме-сериал.
 Сказки братьев Гримм — последний альбом группы «Звуки Му».